

События 

	

 1 февраля — император Византии Лев VI по прозванию Философ безуспешно пытался убедить патриарха Николая признать его брак, а затем сослал его в Галакрин. Новым патриархом стал настоятель Псамафийского монастыря Евфимий (до 912). Церковный собор признал брак Льва законным.
 5 июля — Битва при Прессбурге. Венгры разбили войско Баварии и установили контроль над Восточной Австрией.
 Объединение хорватов и союз их с Византией против болгар.
 Восстание карматов в районе Герата.
 907—914 — эмир Бухары Ахмед II.
 Чжу Вэнь низлагает последнего императора танского дома. Приход к власти династии Лян (до 923).
 907—960 — политический распад Китая.
 Киданьский правитель Амбагянь (Елю Апоки) вторгается в пограничные области Китая.

Русь 
 Морской поход войск князя Олега Вещего на Константинополь. Олег «прибил свой щит к вратам Царьграда» (традиционная версия). В результате был подписан выгодный для Руси торговый первый международный договор. Многими учёными факт похода отвергается.
 Первое упоминание в летописи о городе Чернигов (по другим менее достоверным данным, основан в IX веке).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 907 году
 29 сентября — Мухаммад ибн Лопе со своими войсками попадает в наваррскую засаду и погибает.
 24 ноября — Исмаил Самани, эмир из династии Саманидов.
 Луитпольд (маркграф Баварии)

См. также

Примечания